Таловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Таловское сельское поселение — входит в Прибайкальский район

Волгоградская область
 Таловское сельское поселение — входит в Еланский район
 Таловское сельское поселение — входит в Камышинский район

Воронежская область 
 Таловское сельское поселение — входит в Кантемировский район

Кемеровская область
 Таловское сельское поселение — входит в Яшкинский район